Martin Friedrich Seidels Bilder-Sammlung ist ein Buchdruck von Georg Gottfried Küster von 1751. Er geht auf eine Porträtsammlung von Martin Friedrich Seidel von 1671 zurück und enthält Biographien und Kupferstiche von hundert brandenburgischen Persönlichkeiten bis in das 17. Jahrhundert.

Geschichte 
Der kurbrandenburgische Kammergerichtsrat und Geschichtsforscher Martin Friedrich Seidel veröffentlichte 1671 eine Sammlung von hundert Kupferstichen, die er im Laufe vieler Jahre zusammengetragen hatte.
Die Namen der Kupferstecher wurden dabei nicht angegeben. 

Der Historiker Georg Gottfried Küster verfasste zu jeder der abgebildeten Personen eine kurze Biographie aus eigenen Forschungen. Diese veröffentlichte er 1751 mit den Kupferstichen als Martin Friedrichs Bilder-Sammlung.

Das Werk hat eine Bedeutung für die heutige brandenburgische Geschichtsforschung, da in den Biographien viele Einzelheiten zu den Persönlichkeiten angegeben sind, die sonst nicht bekannt wären. Die Angaben sind im Wesentlichen zuverlässig. Auch die Kupferstiche sind oft die einzigen erhaltenen Abbildungen der beschriebenen Persönlichkeiten.

Persönlichkeiten 
Die Bilder-Sammlung enthält hundert Brandenburger  Persönlichkeiten, die in Staats- und Kirchenämtern oder an der Universität Frankfurt (Oder) tätig waren oder die sich an anderen Orten Verdienste erworben hatten. Berücksichtigt sind dazu einige Verwandte Seidels.   Einzige Frau ist Hrotsvit von Gandersheim (1).

Auswahl

Drucke 
 Martin Friedrich Seidel: Icones Et Elogia Virorum Aliquot Praestantium : Qui Multum Studiis Suis Consiliisq[ue] Marchiam Olim Nostram Iuverunt Ac Illustrarunt / Nunc Vero Tanquam Phoenices Ex Cineribus Redivivi Sistuntur Ex Collectione Martini Friderici Seidel Consiliarii Brandenburgici, [1671] Digitalisat SLUB, SBB (ohne Biographien)
 Georg Gottfried Küster: Martin Friedrich Seidels Bilder-Sammlung, in welcher hundert gröstentheils in der Mark Brandenburg gebohrne, allerseits aber um dieselbe wohlverdiente Männer vorgestellet werden; mit beygefügter Erläuterung, in welcher derselben merkwürdigste Lebens-Umstände und Schrifften erzehlet werden von George Gottfried Küster. Berlin im Verlag der Buchhandlung bey der Real-Schule 1751 Digitalisat MDZ, Google

Literatur 
 Alfred E. Wolfert: Wappen in Martin Friedrich Seidels Bilder-Sammlung brandenburgischer Persönlichkeiten. In: Herold-Jahrbuch. NF 2. 1997. S. 154–168

 *
brandenburg
1751